Croix des Bouquets kan syfta på:

Haiti 

 Arrondissement de Croix des Bouquets, arrondissement, Ouest, 
 Croix des Bouquets (kommun), Ouest, 
 Croix des Bouquets (del av en befolkad plats), Ouest,